

Patronyme 

 Bastien Lallemant (19??-), auteur-compositeur-interprète français. 
 Eva Lallemant (1916-1991), peintre russe ;
 Georges Lallemant (ou Lallemand) (v. 1575-1636), peintre français ;
 Jacques-Philippe Lallemant (1660-1748), polémiste et journaliste français ;
 Jean Lallemant, nom de trois marchands et notables de Bourges, font construire l'Hôtel Lallemant;
 Jean-Baptiste Lallemant (ou Lallemand) (1716-1803), peintre français ;
 
 Pierre Lallemant de l'Estrée (1622-1708), conseiller du roi et grand maître des eaux et forêts ;
 Raymond Lallemant (1919-2008), aviateur belge ;
 Richard-Gontran Lallemant, (1725-1807), éditeur français ;
 Xavier-Félix Lallemant (1729-1810), frère du précédent, traducteur français ;

Également:
 Saint Gabriel Lalemant (1610-1649), prêtre jésuite français, missionnaire et martyr en Nouvelle-France

Toponyme 

 Hôtel Lallemant, hôtel Renaissance à Bourges.

Voir aussi 
  : page d'homonymie
  : page d'homonymie